Stortingsvalet 2005 hölls den 12 september 2005. 3.424.296 personer hade rösträtt vid detta stortingsval.

Partier 
Följande partier ställde upp i minst ett fylke:

 Abortmotstanderne
 Demokratene
 Det Liberale Folkepartiet
 Det norske Arbeiderparti
 Fremskrittspartiet
 Høyre
 Kristelig Folkeparti
 Kristent Samlingsparti
 Kystpartiet
 Miljøpartiet De Grønne
 Norges Kommunistiska Parti
 Norsk Republikansk Allianse
 Pensjonistpartiet
 Pilsens Samlingsparti
 Reformpartiet
 Rød Valgallianse
 Sámeálbmot Bellodat (Samefolkets Parti)
 Senterpartiet
 Sosialistisk Venstreparti
 Venstre

Mandatfördelning 
Vid valet 2005 blev Stortinget utvidgat med 4 mandat, till 169. Det blir 150 distriktsmandat i tillägg till ett utjämningsmandat från varje fylke. Dessa fördelas enligt nedan:

Mandatfördelningen gäller för stortingsvalen 2005 og 2009.

Valresultat 

2005 i Norge
2005
Norge